Mit Flughafen Flores können mehrere Flughäfen gemeint sein: 
 Flughafen Flores (Guatemala) Flughafen bei Flores in Guatemala
 Flughafen Flores (Azoren) portugiesischer Flughafen auf der Azoreninsel Flores
 Flughafen Flores (Indonesien) indonesischer Flughafen auf der Insel Flores